Mies steht für:

 Mies, eine Gemeinde in Slowenien, siehe Mežica
 Mies (Fluss) (auch Miesa) in Deutschland und Tschechien
 Mies VD, Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt
 Mies, Stadt in Westböhmen, Tschechien, siehe Stříbro
 Mies (Vorname), ein weiblicher und männlicher Vorname 
 eine alte bzw. regionale Bezeichnung für Moos, siehe Moose

MIES ist die Abkürzung für:

 Metastable Impact Electron Spectroscopy, eine physikalische Messmethode
 Modernized Imagery Exploitation System (auch: Modular Imagery Exploitation System), US-amerikanisches Militärsystem

Mies ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mies (* 1990), deutscher Tennisspieler
 Christopher Mies (* 1989), deutscher Autorennfahrer
 Herbert Mies (1929–2017), deutscher Politiker (FDJ, KPD, DKP)
 Jakobellus von Mies (1372–1429), tschechischer Priester und Schriftsteller
 Josef Steffes-Mies (1940–2021), deutscher Ruderer
 Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), deutscher Architekt
 Marcus Michael Mies (* 1969), deutscher Schauspieler
 Maria Mies (* 1931), deutsche Soziologin
 Martin Steffes-Mies (* 1967), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Mieß
 Meese

Abkürzung